

События 
 Халиф Омар убит в мечети персидским рабом Фирузом по прозвищу Абу Лула.
 644—656 — Халиф Усман из рода Омейядов. Прозвище «Богобоязненный старик». Коран собран в единую книгу.

Родились 
 Кинич-Кан-Хой-Читам II, правитель Баакульского царства со столицей в Лакам-Ха.
 Умар ибн Абу Рабиа, арабский лирический поэт.
 Урва ибн аз-Зубайр, один из семи правоведов (факихов) Медины времён табиинов.
 Урсмар, святой, странствующий епископ.

Скончались 
 Аль-Ханса, известнейшая арабская поэтесса из племени бану сулайм.
 Абдуллах ибн Зейд, один из известных сподвижников пророка Мухаммеда.
 Ван Цзи, китайский поэт времен империи Тан.
 Паулин Йоркский, римский миссионер в Британии.
 3 ноября — Умар ибн аль-Хаттаб (Умар ибн Хаттаб) (581—644) — второй халиф (с 634).

См. также